Карола (), Карола Хеггквіст () (8 вересня 1966, Стокгольм, Швеція) — шведська поп-співачка. В 1983, 1991 та 2006 представляла Швецію на Євробаченні.

Особисте життя 
Була дружиною Рунар Сегаарда, від якого має дитину Амадея/Амадеуса Сегаарда.

У 2004 у неї померли батьки.

Дискографія

Альбоми 
 1983-Främling
 1983-Julefrid med Carola
 1984-Steg för steg
 1984-På egna ben
 1985-Happy Days
 1986-Runaway
 1990-Much More
 1991-Carola Hits
 1991-Jul
 1993-My Tribute
 1994-Personligt
 1996-Carola Hits 2
 1997-Det bästa av Carola
 1998-Blott en dag
 1999-Jul i Betlehem
 2001-Sov på min arm
 2001-My Show
 2003-Guld, platina & passion
 2004-Credo
 2004-18 bästa
 2005-Störst av allt
 2006-Från nu till evighet
 2007-I denna natt blir världen ny — Jul i Betlehem II
 2008-Främling 25 år
 2009-Christmas in Bethlehem

Сингли 
 1983-Främling/Liv(Främling)
 1983-Love isn't Love(Främling)
 1983-Hunger/Ännu en dag(Främling)
 1984-Tommy Loves Me/I think I like it(Steg för steg)
 1984-Fushigi na hitomi (Don't tell me what to do) /Rendez-vous(Steg för steg)
 1986-The Runaway/So far so good (Runaway)
 1986-Brand New Heart/Spread your wings (for your love) (Runaway)
 1987-Gospel train/Vilken värld det ska bli
 1987-You 've Got a Friend/Step by step
 1990-Mitt i ett äventyr/All the reasons to live(Much More)
 1990-The girl who had everything/One more chance(Much More)
 1990-I 'll liveMuch More
 1990-Івry beat of my heart/Best shot(Much More)
 1991-Fångad av en stormvind(Carola Hits)
 1991-Stop tellin' me lies(Carola Hits)
 1992-All the Reasons to Live
 1994-Det kommer dagar/Flickan från igår (My Tribute)
 1994-Guld i dina ögon/Regnet som faller (My Tribute)
 1994-Sanningen/Var finns den kärlek(Personligt)
 1994-Sanna vänner/Förlåt mig(Personligt)
 1996-Believe
 1997-Just the Way You Are
 1997-Dreamer(Det bästa av Carola)
 1999-Himlen i min famn(Jul i Betlehem)
 2001-Blott en dag(Blott en dag)
 2001-Sov på min arm(Sov på min arm)
 2001-The Light(My Show)
 2001-I Believe in Love(My Show)
 2001-You + Me(My Show)
 2003-När löven faller av(Guld, platina & passion)
 2003-Walk a Mile in My Shoes(Guld, platina & passion)
 2004-Ditt ord består(Credo)
 2004-Åt alla(Credo)
 2006-Invincible(Från nu till evighet)
 2006-Evighet(Från nu till evighet)
 2006-Stanna eller gå (Från nu till evighet)
 2007-I denna natt blir världen ny(I denna natt blir världen ny — Jul i Betlehem II)
 2008-Lucky star
 2008-One Love

Посилання 

 Офіційний сайт 

Шведські співачки
Учасники Євробачення 2006
Учасники Євробачення 1991
Учасники Євробачення 1983
Шведські співаки XX століття
Шведські співаки XXI століття